Музыкальные игры — словосочетание, имеющее следующие значения:

 Музыкальные игры — жанр компьютерных игр.
 Музыкальные игры — художественный фильм 1989 года.